De finale van de League Cup van het seizoen 2010/11 werd gehouden op 27 februari 2011. Arsenal nam het op tegen Birmingham City. Het duel eindigde in een 1-2 zege voor Birmingham, dat na afloop van het seizoen naar The Championship degradeerde. Robin van Persie startte in de basis bij Arsenal en scoorde na 39 minuten de gelijkmaker. Doelman Ben Foster werd net als in de finale van 2009 uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2010/11
Engels voetbalkampioenschap 2010/11
Football League Cup 2010/11

2011
Arsenal FC
Birmingham City FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen